Erik Andersson kan syfta på

 Erik Andersson (reformator) (död 1563), Jämtlands reformator
 Erik Andersson Grijs (1600-talet)
 Erik Andersson i Basterås (1819–1893), politiker
 Erik Andersson i Uppsala (1837–1906), politiker
 Erik Andersson (ingenjör) (1854–1911), ingenjör
 Erik Andersson Leksell (1854–1937), socialdemokratisk politiker
 Erik Anderson i Hägelåkra (1870–1956), högerpolitiker
 Erik Andersson (1881–1945), under oktober 1928 uppmärksammad som sektledare med tillnamnet Mästaren i Anundsjö
 Erik Andersson (vattenpolospelare) (1896–1985)
 Eric Andersson (kompositör) (1904–1974), kompositör
 Erik Andersson (arkitekt) (1914–1985)
 Erik Andersson (musiker) (född 1914)
 Erik Andersson (friidrottare) (1921-2002), mångkampare
 Erik Andersson (lingvist) (1948–2018), finlandssvensk professor
 Erik Andersson (militär) (född 1957)
 Erik Andersson (författare) (född 1962), författare och översättare
 Erik Andersson (ishockeyspelare född 1971) (född 1971)
 Erik Andersson (ishockeyspelare) (född 1982)
 Erik Andersson (ishockeyspelare född 1986)
 Erik Andersson (ishockeyspelare född 1994)
 Erik Andersson (simmare) (född 1984)
 Erik Andersson (fotbollsspelare) (född 1997)
 Erik Andersson (affärsman), senare Erik Holm, affärsman
 Erik Andersson (moderat) (född 1974), moderat politiker från Täby
 Erik Andersson (socialdemokrat), socialdemokratisk redaktör och politiker, ordförande för Stockholms arbetarekommun 1927–1929

Se även
Ericus Andreæ

Källor